Patrick Geering, né le  à Zurich, est un défenseur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Patrick Geering a effectué toutes ses classes de junior à Zurich, débutant tout d'abord en LNB avec le GCK Lions lors de la saison 2006-2007. Dès la saison 2008-2009, il s'impose en LNA avec le club principal, le ZSC Lions, avec lequel il remporte la Ligue des champions de hockey sur glace 2008-2009 contre le Metallourg Magnitogorsk en finale.

Carrière internationale 
Patrick Geering a participé au championnat du monde des moins de 18 ans en 2007 et en 2008, ainsi qu'au championnat du monde junior en 2008, 2009 et 2010.

En 2010, il représente la Suisse au championnat du monde qui a lieu en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"| 2006-2007 || GCK Lions || LNB || 4 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| GCK/ZSC Lions M-20 || Juniors Élites A || 34 || 2 || 9 || 11 || 18 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|rowspan="3"|2007-2008 || GCK Lions || LNB || 35 || 2 || 13 || 15 || 8 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| GCK/ZSC Lions M-20 || Juniors Élites A || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| Suisse M-20 || LNB || 3 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2008-2009 || ZSC Lions||  LNA || 47 || 0 || 5 || 5 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Suisse M-20 || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| ZSC Lions|| Ligue des Champions|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || ZSC Lions || LNA || 43 || 0 || 6 || 6 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2010-2011 || ZSC Lions || LNA || 50 || 2 || 6 || 8 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || ZSC Lions || LNA || 47 || 3 || 15 || 18 || 20 || 15 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2012-2013 || ZSC Lions || LNA || 50 || 6 || 19 || 25 || 26 || 12 || 0 || 6 || 6 || 2
|-
| 2013-2014 || ZSC Lions || LNA || 49 || 2 || 10 || 12 || 6 || 15 || 0 || 4 || 4 || 27
|-
| 2014-2015 || ZSC Lions || LNA || 25 || 3 || 5 || 8 || 0 || 18 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
| 2015-2016 || ZSC Lions || LNA || 50 || 3 || 8 || 11 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || ZSC Lions || LNA || 50 || 7 || 17 || 24 || 18 || 6 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || ZSC Lions || LNA || 44 || 7 || 26 || 33 || 4 || 18 || 3 || 6 || 9 || 6
|-
| 2018-2019 || ZSC Lions || LNA || 37 || 2 || 7 || 9 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || ZSC Lions || LNA || 50 || 1 || 18 || 19 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || ZSC Lions || LNA || 52 || 8 || 19 || 27 || 18 || 9 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions || LNA ||  || 

|2007 || Suisse -18 ans || CM -18 ans || 6 || 10 || 0 || 0 || 4 || -5 ||      
|-
|2008 || Suisse -18 ans || CM -18 ans || 6 || 3 || 2 || 5 || 8 || +2 ||     
|-
|2008 || Suisse -20 ans || CM -20 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || Relégation
|-
|2009 || Suisse -20 ans || CM -20 ans D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || +5 || Promotion
|-
|2010 || Suisse -20 ans || CM -20 ans || 7 || 0 || 5 || 5 || 2 || -7 || 
|-
|2010 || Suisse || CM || 1 || 0 || 0 || 0|| 0 || 0 || 
|-
|2015 || Suisse || CM || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1990
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018